Il campionato mondiale Superbike 2018 è la trentunesima edizione del campionato mondiale Superbike.

Stagione 
Il titolo piloti è stato vinto, con quattro gare d'anticipo sulla fine del campionato, dal britannico Jonathan Rea, in sella ad una Kawasaki ZX-10R. Con questo titolo Rea eguaglia Carl Fogarty a quota quattro titoli vinti, diventando però il primo pilota nella storia del mondiale Superbike a vincere il titolo per quattro stagioni consecutive. Il titolo costruttori, con un margine di 111 punti sulla più vicina delle inseguitrici, va a Kawasaki Racing. La prima edizione del Trofeo indipendenti va allo spagnolo Javier Forés in sella alla Ducati Panigale R del team italiano Barni Racing.

Piloti partecipanti 
fonte

Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli. A partire da questa stagione, contestualmente alla classifica mondiale, vi sono alcuni piloti (indicati in tabella come piloti della "classe IND") che concorrono per il trofeo indipendenti (vi partecipano infatti i piloti dei team che non sono di diretta emanazione di una casa motociclistica).

Calendario

Classifiche

Classifica Piloti

Mondiale

Trofeo Indipendenti

Sistema di punteggio

Classifica Costruttori

|}

Note

Collegamenti esterni